Ато́ни — один из амбоно-тиморских народов в Индонезии. Населяют 10 самоуправляющихся территорий Западного Тимора и Восточный Тимор (анклав Окуси).

Численность — 844 030 человек.

Основные страны расселения: Индонезия — 761 000 чел, Восточный Тимор — 80 000 чел.

Другие страны расселения: Португалия — 3 030 чел.

Атони населяют две разные по числу населения территории. Самая большая территория населения этого народа имеет 100000 жителей, самая маленькая — около 17 тысяч. Территория состоит из нескольких суб-территорий, называющихся кефетторан, каждый из которых возглавляет феттор, который проистекает из управляемого правления клана.

Язык — уаб-мето.

Религиозная принадлежность верующих: христиане-протестанты, часть — мусульмане-сунниты, традиционные верования.

Применяют подсечно-огневое земледелие при выращивании кукурузы и риса. Используют дравидский тип терминологии родства.

Этническая история 
До 1642 г. княжества атони, по всей видимости, были объединены под единое королевство, которое само по себе являлось частью политической структуры с центром в южной части соседнего тетума или области белу.

Примечания

Литература 
1. Barnes R. H. Review of the article by Rawick G. P. The American Slave: A Composite Auto- biograp // American Anthropologist, New Series, Vol. 77, No. 2 (Jun., 1975), pp. 413—414.

2. Cunningham Clark E. Order and Change in an Atoni Diarchy // Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 21, No. 4 (Winter, 1965), pp. 359—382.

3. Cunningham Clark E. Recruitment to Atoni Descent Groups // Anthropological Quarterly, Vol. 40, No. 1 (Jan., 1967), pp. 1-12.

Народы Индонезии
Народы Восточного Тимора